Coronae ou coronæ, mot latin, est le nominatif pluriel ou le gérondif singulier de .
 Dans le premier sens (pluriel de ) :
 en planétologie, les coronae sont des formations géologiques circulaires ou oblongues d'un type particulier ;
 dans le folklore estudiantin belge, les coronae sont des cérémonies de dépucelage de la calotte.
 Dans le second sens (génitif de ) :
 en astronomie, Coronae indique l'appartenance à la constellation de la Couronne boréale ou à celle de la Couronne australe. T Coronae Borealis, par exemple, est une nova de la première de ces constellations, et Alpha Coronae Australis l'étoile la plus brillante de la seconde.

Voir aussi